Петько́ — українське прізвище. Походить від здрібнілої форми чоловічого імені «Петро».

Персоналії 
 Петько Світлана Петрівна (* 1970) — радянська і російська футболістка та тренерка, виступала на позиції воротаря.
 Петько Сергій Валентинович (* 1974) — український актор театру та кіно.
 Петько Сергій Юрійович (* 1994) — український футболіст, захисник.

Українські прізвища